Lucien Boyer peut désigner :
 Lucien Boyer (1876-1942), parolier et chansonnier français ;
 Lucien Boyer (1929-1977), humoriste québécois.